Георгий Лысенко
* Лысенко, Георгий Николаевич (1880—1918) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Лысенко, Георгий Семёнович (1910—1994) — советский режиссёр, сценарист.